Die ukrainische Snooker-Meisterschaft 2014 war ein Snookerturnier, das vom 27. bis 30. November 2014 im BK Lider in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand.

Ukrainischer Meister wurde zum sechsten Mal Serhij Issajenko. Der Titelverteidiger setzte sich im Finale gegen Serhij Petrasch mit 5:0 durch. Ruslan Ostrowskyj und Wladyslaw Wyschnewskyj belegten den dritten Rang. Marija Issajenko erreichte als beste Frau das Achtelfinale.

Zum ersten Mal seit 2007 wurde wieder ein separater Damenwettbewerb ausgetragen. Dieser fand einen Monat später vom 20. bis 21. Dezember 2014 am gleichen Ort statt.

Siegerin wurde Kateryna Polowyntschuk, die im Endspiel die 14-jährige Daryna Sirantschuk mit 3:2 besiegte. Polowyntschuk, die bereits neunmal ukrainische Meisterin im Poolbillard geworden war, hatte eigenen Angaben zufolge zuvor nur wenige Male Snooker gespielt und nie an einem Snookerturnier teilgenommen. Den dritten Platz belegten die Siegerin von 2007, Wiktorija Nahorna, und Oleksandra Sjerowa.

Herrenturnier

Modus 
Die 56 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Achtelfinale wurde im K.-o.-System gespielt. Während das Turnier in den Vorjahren zumeist als offene Meisterschaft gespielt wurde, waren nun ausschließlich Spieler mit ukrainischer Staatsangehörigkeit teilnahmeberechtigt. Der Wettbewerb war für Frauen geöffnet und so nahmen auch vier Spielerinnen teil.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
32 Spieler (24 Sieger der Hauptrunde und 8 Spieler, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
16 Spieler (Sieger der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
16 Spieler (Verlierer der Hauptrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (8 Sieger der 1. Verliererrunde und 8 Verlierer der Hauptrunde gegen 16 Verlierer der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 2. Verliererrunde)

|

|}
|}

4. Verliererrunde 
16 Spieler (Sieger der 3. Verliererrunde gegen Verlierer der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Finale 
Im Finale traf der Rekordmeister und Titelverteidiger Serhij Issajenko auf Serhij Petrasch, den Sieger von 2008. Während Issajenko bisher fünfmal ins Finale gekommen war und stets gewonnen hatte, davon dreimal zu-null, musste Petrasch bei seinen letzten drei Endspielen jeweils zu-Null-Niederlagen hinnehmen. Beide Sportler hatten auf dem Weg ins Finale zwei Frames verloren; Issajenko im Halbfinale gegen Ruslan Ostrowskyj, Petrasch im Achtelfinale gegen Artem Stoljartschuk.

Serhij Issajenko gelang der bessere Start ins Finale und er sicherte sich den ersten Frame. Der zweite Durchgang gestaltete sich ausgeglichener, wobei erneut Issajenko gewann. Die folgenden drei Frames entschied er klar für sich und wurde somit zum sechsten Mal ukrainischer Meister.

Damenturnier

Modus 
Die neun Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Viertelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|}

Gewinnerrunde 

|}

Verliererrunde 

|}

Finalrunde

Finale 
Im Endspiel kam es zum Aufeinandertreffen zweier Spielerinnen, die bisher überwiegend im Poolbillard aktiv waren. Die 14-jährige Daryna Sirantschuk war dabei im Snooker die erfahrenere Spielerin; sie hatte zwei Jahre zuvor bereits an der ukrainischen Meisterschaft teilgenommen, war damals jedoch ohne Framegewinn geblieben. Ihre fünf Jahre ältere Kontrahentin, die neunmalige nationale Poolbillard-Meisterin Kateryna Polowyntschuk, hatte hingegen nach eigenen Angaben zuvor nur wenige Male Snooker gespielt und nie an einem Snookerturnier teilgenommen.

Beide Finalistinnen waren ohne Niederlage durch das Turnier gelangt. Während Polowyntschuk sich im Halbfinale im Decider gegen Titelverteidigerin Wiktorija Nahorna durchgesetzt hatte, war Sirantschuk bis zum Endspiel ohne Frameverlust geblieben.

Der 14-Jährigen gelang der bessere Start ins Finale und sie sicherte sich den ersten Frame deutlich. Die folgenden Durchgänge gestalteten sich ausgeglichener, wobei Polowyntschuk zweimal gewann. Den vierten Frame entschied Sirantschuk schließlich mit der letzten schwarzen Kugel für sich. Somit kam es zum Decider, in dem sich Polowyntschuk durchsetzte und als bislang jüngste Spielerin ukrainische Meisterin wurde.

Einzelnachweise 

2014
Snookerveranstaltung 2014
Billardturnier in Kiew